Spitzbergen steht für:
 Spitzbergen (Inselgruppe) (norwegische Bezeichnung Svalbard), eine zu Norwegen gehörende Inselgruppe nördlich von Norwegen
 Spitzbergen (Insel), die Hauptinsel dieser Inselgruppe
 Montes Spitzbergen, ein Gebirgssystem auf dem Mond

Siehe auch:
 Spitzbergenvertrag, Vertrag über den politischen Status der Inselgruppe Spitzbergen
 Spitzbergen-Ren, eine kleine Unterart des Rentieres
 Spitsbergen